kubieke meter (m3), een inhoudsmaat
 BMW M3, een personenauto
 Messier 3 (M3), een object aan de sterrenhemel
 Hr.Ms. M 3 (1918), een Nederlandse mijnenveger
 M3 (Whitesnake), een Britse (cover)band
 MIII (luchtschip)
 M3, een maat metrisch schroefdraad
 M3 (metro van Kopenhagen), een metrolijn in Kopenhagen
 M3 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS
 M3 (Almere),  een buslijn in Almere
 M3 (Düsseldorf), een buslijn in Düsseldorf
 Militaire duidingen: 
 M3 Grease gun, een vuurwapen
 M3 Scout Car, een Amerikaanse pantserwagen uit de Tweede Wereldoorlog
 M3 Half-Track, een Amerikaans halfrupsvoertuig uit de Tweede Wereldoorlog
 M3 Stuart, een Amerikaanse lichte tank uit de Tweede Wereldoorlog
 M3 Lee, een Amerikaanse middelzware tank uit de Tweede Wereldoorlog
 M3 Grant, Britse variant van de M3 Lee
 Amfibisch brugslagvaartuig M3, een Duitse bruggenlegger
 Een verkeersweg:
 M3 (Armenië)
 M3 (Azerbeidzjan)
 M3 (Denemarken)
 M3 (Groot-Brittannië)
 M3 (Hongarije)
 M3 (Ierland)
 M3 (Moldavië)
 M3 (Noord-Ierland)
 M03 (Oekraïne)
 M-3 (Rusland)
 M3 (Servië)
 M3 (Wit-Rusland)
 M3 (Zambia)
 voormalig:
 M3 (Joegoslavië)
 de voormalige M-3, die tegenwoordig deel uitmaakt van de A4 (Noord-Macedonië)
 Een begrip uit de monetaire economie:
 M3 geldhoeveelheid